Туркме́нский язы́к (самоназвание: türkmen dili, түркмен дили) — язык туркмен, относящийся к огузской группе тюркских языков. Территориально сосредоточен в Туркменистане, а также в Иране, Афганистане, Турции, Таджикистане, Узбекистане и России.

История 
В VI—VII веках нашей эры первые тюркоязычные племена появились в юго-западной Азии. Уже к VIII—IX векам огузские племена поселились в районе между Уральскими горами и Аральским морем. Примерно к этому отрезку времени относится первое появление названия огузов. К XIV—XV векам огузские племена в Туркменистане объединились до такой степени, что их уже можно было считать одним народом. И хотя они разделяли общие традиции, у различных племён были сильные разногласия (клановое сознание сохраняется в Туркмении и по сей день).

Формирование туркменского языка происходило среди западноогузских племен, а именно той их части, которая вошла в состав сельджукского союза племен. Хрононологически, образование туркменского языка относится к периоду VIII-XI вв., но генетически его происхождение связано с более ранним периодом, а именно, с языком огузов времен Тюркского Каганата VI-VII вв., зафиксированным в орхонских надписях. Также, туркменский язык вобрал в себя элементы кыпчакских языков и древнехорезмийского языка, а также является одним из прямых наследников языка тюрки, который также называется чагатайским или старотуркменским языком. Часть тюркоязычных литературных памятников, созданных на территории Мамлюкского Султаната в XIV в., написана на старотуркменском языке.

Наиболее ранние проявления обособленного туркменского письменного языка отмечены в таких произведениях как «Кысса-и-Юсуф» тюркского поэта Кула Гали (XII-XIII вв.), «Хосров и Ширин» тюркского поэта Кутба (XIII-XIV вв.), «Мухаббат-наме» тюркского поэта Хафиза Хорезми (XIV в.) и «Муин-аль-Мюрид» Шариф-Ходжа. В религиозно-нравственном труде «Ровнак-уль-Ислам» автора XV в. Вефаи, а также в отдельных туркменоязычных текстах таких работ как «Боз-оглан» (XV в.) и «Родословная туркмен» (XVII в.) также присутствуют специфические черты, присущие туркменскому языку.

К XVIII—XIX векам относится период расцвета классики туркменской поэзии. Туркменский язык этой эпохи известен по стихотворениям Азади, Сеиди, Махтумкули, Камья́ба, Молланепеса, Кемине и других. Образцов дореволюционного народного туркменского языка в более или менее точной записи не сохранилось; косвенно судить об этом языке можно только на основании фольклора.

В начале XX века начал формироваться литературный туркменский язык. Хотя во многих источниках указывается, что основой для литературного языка послужил то текинский, то йомудский диалекты, больше всего фактов указывает на то, что современный литературный язык сочетает в себе свойства как йомудского, так и текинского диалектов.

В 1913 году И. А. Беляев опубликовал первый «Русско-туркменский словарь», а в 1915 году «Грамматику туркменского языка». Важный вклад в изучение туркменского языка в советские годы внесли А. Н. Самойлович, А. П. Поцелуевский и другие исследователи.

После 1940 года и перехода официальной документации, высшего образования и науки на русский язык, многие носители стали отказываться от использования туркменского языка. В период с 1940 по 1991 годы туркменский язык заимствовал огромное количество лексики из русского языка (которая, в свою очередь, нарушают принцип сингармонизма).

После обретения независимости Туркмении туркменский язык стал государственным языком страны; официальная документация и вся остальная языковая деятельность в Туркмении осуществляются в основном на туркменском языке. В 2016 году впервые за годы независимости Туркмении были выпущены «Толковый словарь туркменского языка» (около 50 тысяч слов) и «Орфографический словарь туркменского языка» (около 110 тысяч слов).

Генеалогическая и ареальная характеристика

Генеалогия 
 Тюркская языковая семья
 Огузская ветвь
 Туркменский язык

Социолингвистическая информация 
Общее число говорящих на туркменском языке — около 7 млн человек, бо́льшая часть которых проживает в Туркмении, где он закреплён конституцией как государственный язык.

Диалекты 
Туркменский язык состоит из множества различных диалектов. В основном, они могут быть разделены на две группы. К первой можно отнести все наиболее значимые диалекты, а именно: йомудский (западные районы и бо́льшая часть Ташаузского округа (современный Дашогузский велаят)), текинский (центральная часть от Казил-Аврата до Байрам-Али), гокленский (Махтумкулийский этрап), салырский (Ёлётенский и Тагтабазарский этрапы) и эрсаринский (восточные районы). Во вторую группу вошёл целый ряд мелких диалектов, территориально расположенных вдоль границ с Ираном и Узбекистаном, а именно — диалекты нохурли, анаули, хасарли, нерезим, а также хорезмский диалект.

В отношении фонетического состава диалекты первой группы почти совершенно однородны. Что же касается губного сингармонизма, в то время как в йомудском и эрсаринском диалектах он достаточно слабо выражен, в остальных диалектах (особенно в гокленском и текинском) губной сингармонизм распространяется на всю основу слова, а временами захватывает и словоизменительные аффиксы.

Диалекты второй группы стоят особняком от диалектов первой, ввиду многочисленных отличий в области фонетики. Так, например, в большинстве этих диалектов конечное [k] переходит в [θ] и [ð]. Наблюдается несвойственная туркменскому языку палатализация согласных, а также часто нарушается закон сингармонизма.

Диалект ставропольских туркмен называется трухменским языком.

Двуязычие 
Примерно с 1940 года во многих сферах жизни общества в Туркменской ССР начал использоваться русский язык — как официальный язык, язык высшего образования и науки. Многие туркмены, проживавшие в городах Туркменской ССР и учившиеся в русскоязычных школах, усваивали русский с раннего детства как второй родной язык, что способствовало развитию двуязычия. Это также привело к тому, что огромный пласт лексики был напрямую заимствован из русского языка. Давление русского языка было настолько велико, что к 1991 году в Туркмении определённая часть городских этнических туркмен не владела туркменским языком.

Письменность

Арабская письменность 

В 1922 и 1924 годах были произведены реформы, добавившие диакритические знаки над и перед гласными буквами для различения большего количества гласных звуков.

Арабский алфавит для записи туркменского языка и по сей день используется в Иране, Ираке и Афганистане.

Латиница-яналиф 
В 1920-х годах в рамках общесоюзного проекта латинизации начался переход на новый тюркский алфавит (также известный как яналиф).

В 1925 году республиканская газета «Tyrkmenistan» (араб. تورکمەنستان) начала переходить на латинскую графику. Первоначально в новом написании предстало название газеты, а затем появился специальный раздел «Täze Elipbiyi Bölimi», в котором были представлены алфавитные диаграммы.

7 августа 1929 года постановлением ЦИК и СНК СССР «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР» переходу на латиницу был придан официальный статус. Яналиф использовался в школах, газетах, государственных документах и литературе с 1928 по 1940 годы.

Кириллическая письменность 

В конце 1930-х годов начался проект кириллизации.

В 1939 году Президиум Верховного Совета Туркменской ССР поручил НИИ языка и литературы составить проект кириллического алфавита.

Впервые проект кириллического алфавита был опубликован в апреле 1940 года, а уже в мае СНК Туркменской ССР принял постановление о переходе на новый алфавит всех государственных и общественных учреждений.

Кириллический алфавит использовался в Туркмении до 1993 года. За пределами Туркмении для записи туркменского языка он используется и по сей день.

Современная латиница 

В 1992 году после распада СССР было создано несколько проектов латинизации туркменского языка, один из которых был опубликован в газете «Түркменистан».

В январе 1993 года в Академии наук Туркмении прошло заседание по вопросу нового алфавита. В феврале в прессе был опубликован новый вариант алфавита. 12 апреля Парламент Туркмении утвердил президентский указ о новом алфавите. Особенностью этого алфавита стало использование знаков фунта (£), йены (¥) и доллара ($) в качестве букв.

Вскоре вместо этого алфавита был введён другой вариант, который используется и по настоящее время. С 2000 года этот алфавит стал единственным допустимым во всех официальных сферах Туркмении.

Типологическая характеристика

Локус маркирования

В поссесивной именной группе 
В туркменском языке в поссесивной именной группе наиболее частотным является двойное маркирование:

Adam-yň jaý-y

Человек-GEN дом-POSS.3SG

«Дом человека».

Также возможно зависимостное маркирование с добавлением аффикса -ky, но оно встречается гораздо реже:

Jaý adam-yň-ky

дом человек-GEN-ABS.POSS

«Дом человека».

В предикации 
В предикации используется зависимостное маркирование:

Erkek aýal-a hat-y ýaz-dy-Ø

Мужчина-NOM женщина-DAT письмо-ACC писать-PST-3SG

«Мужчина написал письмо женщине».

Тип выражения грамматических значений 
В туркменском языке преобладают синтетические формы выражения грамматических значений:

Men ukla-mag-y gowy gör-ýär-in

Я-NOM спать-INF-ACC хорошо смотреть-PRS-1SG

«Я люблю спать».

Тип ролевой кодировки 
Тип ролевой кодировки — аккузативный:

1) Erkek ukla-dy-Ø

Он-NOM спать-PST-3SG

«Он спит»;

2) Erkek ylga-ýar-Ø

Он-NOM бежать-PRS-3SG

«Он бежит»;

3) Erkek it-i ur-dy-Ø

Он-NOM собака-ACC бить-PST-3SG

«Он ударил собаку».

Базовый порядок слов 
Базовый порядок основных членов в предложении — SOV:

Aýal geýim-i al-dy-Ø

Она-NOM одежда-ACC брать-PST-3SG

«Она взяла одежду».

Характер границы между морфемами 
Как и в большинстве тюркских языков, в туркменском языке наблюдается агглютинация. Морфемы не подвергаются фузии:

Men gör-ýär-in pişik-ler-i

Я-NOM видеть-PRS-1SG кошка-PL-ACC

«Я вижу кошек».

В просторечии может наблюдаться фузия:

Men gör-ýän pişik-ler-i

Я-NOM видеть-PRS.1SG кошка-PL-ACC

«Я вижу кошек».

Особенности

Фонология

Состав гласных 
Система вокализма туркменского языка состоит из 9 гласных фонем:

Смыслоразличение по количественному признаку 
В туркменском также присутствуют долгие и краткие гласные; долгота иногда влияет на значение слова:

Сингармонизм гласных 
Для туркменского языка характерен сингармонизм гласных по признаку переднего/не переднего ряда. Если первая гласная фонема в словоформе переднего (e, i, ä, ü) ряда, то и все остальные гласные в данной словоформе должны быть переднего ряда. Если первая гласная в словоформе не переднего ряда, то остальные гласные в этой словоформе тоже должны быть не переднего ряда. Для каждой группы слов (передний или задний ряд гласных) существует свой собственный набор словоизменительных аффиксов, не противоречащий закону сингармонизма. Исключение из этого правила — заимствования.

Состав согласных 
Система консонантизма насчитывает 26 согласных:

Другие фонетические особенности 
Фонетически туркменский язык отличается от других языков (кроме башкирского) тюркской семьи рядом несущественных особенностей. S и Z (в любой позиции) — как межзубных θ и ð; губная ассимиляция гласных после «широких» гласных 1-го слога (при начертании dogan («брат») произносят doga°n) и т. д. В текинском диалекте характерны случаи «внутренней флексии»: dūr «он стоит» — вместо durar, gēr «он приходит» — вместо geler и т. д. Кроме причастия несовершенного вида (alýān «берущий», berýēn «дающий»), имеется также и причастие совершенного вида (alan «взявший», beren «давший»).

Лексика 
Словарь туркменского языка содержал заметный процент арабизмов и иранизмов, с которыми, опять же из политических соображений, в советское время велась борьба по линии терминологического строительства и открытой русификации.

См. также 
 Туркменизация
 Сирийско-туркменские диалекты
 Трухменский язык
 Туркменская степь

Примечания

Литература 
 Поцелуевский А. П. Диалекты туркменского языка. Ашхабад, 1936.
 Поцелуевский А. П. Основы синтаксиса туркменского литературного языка. Ашхабад, 1943.
 Баскаков Н. А. К истории изучения туркменского языка. Ашхабад, 1965
 Азимов П., Амансарыев Дж., Сарыев К. Туркменский язык // Языки народов СССР, т. II. М., 1966.
 Грамматика туркменского языка, ч. 1. Фонетика и морфология. Ашхабад, 1970.
 Чарыяров Б., Назаров О. Туркменский язык // Языки мира: Тюркские языки. М., 1997.

Ссылки 

 Энциклопедия Кругосвет. Туркменский язык
 Русско-туркменский словарь

 
Языки Туркменистана
Языки Ирана